Лиелварде:

 Лиелварде — город на юго-востоке Латвии.
 Лиелварде — железнодорожная станция на линии Рига — Крустпилс.
 Лиелварде — военный аэродром СССР рядом с одноимённым городом, в настоящее время авиационная база ВВС Латвии.